La Dauphine, trois-mâts de la flotte de Giovanni da Verrazzano ;
 La Dauphine, pièce de clavecin de Jean-Philippe Rameau ;
 La Dauphine, bière de la brasserie du Val d'Ainan.

Homonymie de bateaux